Kalüpszó, nimfa a görög mitológiában
 Kalüpszó, ókori görög festőművésznő
 Kalüpszó, a tenger istennője és Davy Jones szerelme A Karib-tenger kalózai című filmsorozatban
Tudomány
 Calypso, A Szaturnusz egyik holdja
 Calypso, növény
 RV Calypso, Jacques-Yves Cousteau kutatóhajója
Művészet
 Calypso, tánc- és popzenei stílus
 Calypso, Jean-Michel Jarre-dal
 Calypso – venezuelai telenovella
Földrajz
 Calypso, kisváros Észak-Karolinában (USA)
Média
 Calypso Rádió